«Ратуш Арсенал» () (A15) — станция Варшавского метрополитена.

Самая близкая станция метро к историческому центру Варшавы, расположена под площадью Банковой.

История и происхождение названия 
Открыта 11 мая 2001 года как конечная в составе участка «Центрум» — «Ратуш». С 29 декабря 2006 года переименована в «Ратуш Арсенал» вместе со вводом в строй участка на Марымонт, в поездах старое название продолжали читать до 12 января 2007 года, а торжественная церемония переименования состоялась только 26 марта 2007 года, в 64-ю годовщину битвы при Арсенале.

Описание 
Станция мелкого заложения, колонная двухпролётная. Островная платформа, разделённая посредине рядом колонн, является одной из самых широких в Варшаве — 12 метров против 10 у большинства других станций.

Архитектура и оформление 
Оформлена в серебристо-серой гамме, между колоннами установлены скамейки. Над скамейками висят таблички с названием станции.

Выход в город 
У станции 2 выхода — из центра станции на улицы Длуга и Генерала Андерса, а также к Арсеналу, из южного конца — на улицу Аллея Солидарности и к Музею Независимости. По компоновке практически идентична станции метро Сокол в Москве.

К станции подходит множество маршрутов общественного транспорта, в том числе 8 трамвайных маршрутов в четырёх направлениях.

См. также 
 Дворец правительственной комиссии и казначейства (Варшава)

Примечания 

Станции Варшавского метрополитена
Станции метрополитена, построенные в 2001 году